Хейде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 ван дер Хейде, Антон — нидерландский футбольный вратарь.
 Хейде, Рауль (1888—1978) — норвежский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира.
 Хейде, Харальд (1876—1956) — норвежский скрипач, дирижёр и композитор.